Musch peut faire référence à :

Toponymie 
 Müsch, commune d'Allemagne

Patronymie 
 Evert Musch (1918-2007), peintre
 Joseph Musch (1893-1971), footballeur belge
 Jan Musch (1952-), réalisateur néerlandais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme